Heerlijkheid Tetterode, historische naam van het dorp Overveen
 Tetterode (geslacht)
 N. Tetterode, ook wel Lettergieterij "Amsterdam"
 Glasindustrie Van Tetterode, Amsterdamse onderneming gespecialiseerd in het maken van glasappliqués
 Lambert Adriaan van Tetterode, Nederlands musicus en componist
 Leen van Tetterode, Nederlands beeldhouwer
 Sascha van Tetterode, Nederlands beeldhouwer

Zie ook 
 Brederode
 Tetrode (geslacht)